Гранха Сан Хуан има више значења:

 Гранха Сан Хуан (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Хуан (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гранха Сан Хуан, Гранха Порсикултора дел Умаја (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику